Села:
 Довгове — Харківська область, Лозівський район
 Довгове — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Великоолександрівський район)